«Song 2» (часто ошибочно именуется как «Woo Hoo»; ) — песня британской рок-группы Blur. Песня является второй по счёту в треклисте одноимённого альбома и была выпущена в качестве второго сингла с того же альбома. Выпущенный в апреле 1997 года сингл достиг 2-го места в британском чарте UK Singles Chart, 4-го места в австралийском чарте ARIA Charts и 6-го места в американском чарте Billboard Alternative Songs (ранее назывался Modern Rock Tracks).

На церемонии MTV Video Music Awards, которая прошла в 1997 году, «Song 2» была номинирована на премии «Лучшее видео группы» и «Лучшее музыкальное альтернативное видео». На  в 1998 году песня была номинирована на премии «Лучший британский сингл» и «Лучшее британское видео». В 1998 году песня достигла 15-го места в списке радиостанции BBC Radio 1. В 2011 году песня попала в список «150 лучших треков за последние 15 лет» журнала NME, в котором заняла 79-ое место.

Предыстория 
По словам Грэма Коксона, «Song 2» была задумана как прикол над звукозаписывающей компанией. Деймон Албарн записал демо-версию песни на акустической гитаре, которая была медленнее, но включала характерный припев песни „woo-hoo“ в форме свиста. Затем Коксон предложил исполнить песню побыстрее и громче и он велел выпустить песню как сингл, чтобы «взорвать ... руководителей лейблов».

О сингле

Музыкальное видео 
Клип снят британским клипмейкером Софи Мюллер. В клипе группа находится в маленькой комнате, и как только звучит припев, участники группы начинают летать по комнате и ударяться об стены и пол. Это видео имеет сходство с другим клипом группы «Popscene».

Влияние 
Песня приобрела огромную популярность во всём мире. После того как «Song 2» была лицензирована, она стала часто использоваться в саундтреках, рекламе и ТВ-шоу. Песня звучит в видеоиграх «FIFA 98: Road to World Cup», «Rocksmith», «Guitar Hero 5», «Lego Rock Band», «Madden NFL 11», в фильме «Ангелы Чарли», в сериале «Торчвуд», в мультсериалах «Дарья» (эпизод «Гипермаркированные»), «Южный парк» (эпизод «Кубок Стэнли»), «Симпсоны»
(эпизод «Воскресенье, ужасное воскресенье»), в рекламных роликах к Pentium II, Nissan Sentra и в трейлере к фильму Звёздный десант.

Композиция часто звучит на футбольных, бейсбольных и хоккейных матчах. Например, после того, как на хоккейных матчах забивает гол сборная Канады и Авангард (Омск, Россия).

Отрывок песни звучал в рекламах Tuborg Green и фестиваля Tuborg Green Fest.

Также отрывок песни использовался во время новогоднего салюта в Лондоне в 2011 году.

Отрывок из «Song 2» также прозвучал на Церемонии открытия летних Олимпийских игр в Лондоне 27 июля 2012 года, а также на закрытии зимних Олимпийских игр в Сочи.

Список композиций 
Purple 7"
 «Song 2»
 «Get Out of Cities»

CD1
 «Song 2»
 «Get Out of Cities»
 «Polished Stone»

CD2
 «Song 2»
 «Bustin' + Dronin'»
 «Country Sad Ballad Man» (live acoustic)

International CD
 «Song 2»
 «Get Out of Cities»
 «Polished Stone»
 «Bustin' + Dronin'»

Japan Tour CD
 «Song 2»
 «Get Out of Cities»
 «Polished Stone»
 «Bustin' + Dronin'»
 «Beetlebum» (Mario Caldato Jr. mix)
 «Beetlebum» (instrumental)
 «Country Sad Ballad Man» (live acoustic)
 «On Your Own» (live acoustic)

Чарты

Примечания 

Песни Blur
Синглы 1997 года
Видеоклипы, снятые Софи Мюллер
Песни на английском языке
Песни 1997 года
Песни, написанные Деймоном Албарном
Песни гранжа
Синглы, возглавлявшие UK Rock Chart